María del Rosario Fernández – hiszpańska aktorka o przydomku La Tirana
 María del Rosario Fernández, La Tirana (1792) – obraz Francisca Goi
 María del Rosario Fernández, La Tirana (1794) – obraz Francisca Goi
 La Tirana (1875) – obraz José Casady del Alisala